Pseudacrossus är ett släkte av skalbaggar. Pseudacrossus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Pseudacrossus